Илье́нков — белорусская и русская фамилия.

Известные носители:
 Ильенков, Александр Александрович (1896—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ильенков, Александр Иванович (1937—2010) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Тверского обкома КПСС (1990—1991), председатель Калининского облисполкома (1979—1987).
 Ильенков, Андрей Игоревич (род. 1967) — российский писатель.
 Ильенков, Василий Павлович (1897—1967) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии.
 Ильенков, Павел Антонович (1821—1877) — русский химик-технолог.
 Ильенков, Эвальд Васильевич (1924—1979) — советский философ и педагог, доктор философских наук.
 Ильенкова, Ирина Валерьевна (род. 1980) — белорусская гимнастка, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, заслуженный тренер.

Топоним 

 Ильенков — до 1928 г. название деревни Ягодное в Климовском районе Брянской области.

См. также 
 Ильенко
 Ильенковские чтения